De 800 meter vrije slag vrouwen op de wereldkampioenschappen zwemmen 2011 vond plaats op 29 juli, series, en 30 juli 2011, finale. Omdat het zwembad waarin de wedstrijd gehouden werd 50 meter lang is, bestaat de race uit zestien baantjes. Na afloop van de series kwalificeerden de snelste acht zwemsters uit de series zich voor de finale. Regerend wereldkampioene was Lotte Friis uit Denemarken.

Podium

Records 
Voorafgaand aan het toernooi waren dit het wereldrecord en het kampioenschapsrecord

Uitslagen

Series

Finale

Bronvermelding 
  Uitslag series
  Uitslag finale

Vrouwen vrij 0800